Název Malá Bukovina má více sídel:
 Malá Bukovina (Chvalkovice) – ves v obci Chvalkovice v okrese Náchod
 Malá Bukovina (Velká Bukovina) – ves v obci Velká Bukovina v okrese Děčín

Externí odkazy